Estádio Mirandão pode se referir a:

 Estádio Municipal Governador Virgílio Távora, no Ceará
 Estádio Leôncio de Souza Miranda, no Tocantins

Mirandao